Пеньяс-де-Сан-Педро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 172 км². Население — 1118 человек (на  год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо дель Сауко и Нуэстра Сеньора де ла Эсперанса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Альбасете